DEAG steht für:
 Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Betriebsgesellschaft von Privatbahnen in Deutschland
 DEAG Deutsche Entertainment, deutscher Konzertveranstalter
 Dürener Eisenbahn AG, einer der beiden ehemaligen Straßenbahn- und Güterverkehrsbetriebe in Düren und dessen Umland

Deag steht für:
 Deag, Ortsteil von Iernut (deutsch Radnuten), Kreis Mureș in Rumänien

DEAG